Franciaország
Collonges, település Ain megyében
 Svájc
Collonges, település Wallis kantonban